Аббревиатура DDR может расшифровываться как:

 Dance Dance Revolution — серия танцевальных видеоигр от Konami Digital Entertainment.
 DDR от  — удвоенная скорость передачи данных. Отсюда:
DDR SDRAM, DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM, DDR4 SDRAM и DDR5 SDRAM — типы компьютерной оперативной памяти.
 DDR () — ГДР, Германская Демократическая Республика.

См. также